Regina Maris peut désigner : 
 Regina Maris (1908), un trois-mâts goélette, construit en 1908 au Danemark.
 Regina Maris (1970), un trois-mâts goélette allemande, construite en 1970.